Street był jedną z konkurencji skateboardingu rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Konkurencja była rozegrana w dniu 25 lipca 2021 r. w Ariake Urban Sports Park.

Format zawodów 
Każdy z 20 zawodników (podzielonych na 4 grupy) w eliminacjach (półfinałach)  wykonywał dwa 45 sekundowe przejazdy podczas których wykonywał pięć indywidualnych tricków. Wynik danego zawodnika był sumą czterech najwyższych ocen z siedmiu elementów. Do finału awansowało 8 najlepszych zawodników. W finale każdy zawodnik podobnie jak w eliminacjach wykonywał 2 przejazdy z pięcioma trickami. Do wyniku zaliczano cztery najlepsze wyniku z siedmiu elementów.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Skateboarding na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020